

Скокув — село в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Скокув — село в гміні Борек-Велькопольський Гостинського повіту Великопольського воєводства